A expressão Museu Pierre Chalita pode se referir a:

 Museu de Arte Brasileira (Fundação Pierre Chalita) - museu no bairro do Jaraguá, em Maceió.
 Museu de Arte Pierre Chalita - museu no centro de Maceió.

Desambiguação